Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2021 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du  au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi

Lauréates 
Hsieh Su-wei et Elise Mertens remportent leur  titre ensemble en écartant en finale Veronika Kudermetova et Elena Vesnina. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau officiel

2021
Wimbledon Double dames
Tournoi de Wimbledon 2021